Trinquet de Pelayo, al carrer Pelai de València
 Vaixell Pelayo
Topònims
 Pelayos (Salamanca)
 Pelayos del Arroyo (Segòvia)
 Pelayos de la Presa (Madrid)
 Pobladura de Pelayo García (Lleó)
 San Pelayo (Valladolid)
 San Pelayo de Guareña (Salamanca)
Noms
 Don Pelayo, nom castellà de Pelai I
 Justo Pelayo de la Cuesta Núñez (1823-1899), ministre d'Hisenda espanyol
 Pelayo de Tui (), bisbe
 Pelayo Mancebo i Ágreda (1845-1912), enginyer i polític castellà
 Pelayo Varela (Uviéu, 1969), artiste asturià resident a Xàbia
 Wifredo Pelayo Ricart Medina (1897-1974), enginyer automobilístic barceloní
Primer llinatge
 Tomás Pelayo Ros (1928-2007), polític saragossà
Segon llinatge
 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), erudit espanyol